Markgrafenstein steht für:

 Großer Markgrafenstein und Kleiner Markgrafenstein (Markgrafensteine), die größten bisher in Brandenburg gefundenen Findlinge
 Markgrafenstein (Bad Liebenstein), mittelalterliche Spornburg bei Schweina und Bad Liebenstein im Thüringer Wald
 Markgrafenstein (Tharandt), 414 m hoher Berg im Tharandter Wald, Sachsen